Palacio de los Luna  puede referirse a:

 Palacio de los Luna (Daroca)
 Palacio de los Luna (Zaragoza)
 Palacio de los Luna (Córdoba)
 Palacio de los Luna (Illueca)
 Palacio Luna